Der Kanton Archiac war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Charente-Maritime und in der damaligen Region Poitou-Charentes. Er umfasste 17 Gemeinden im Arrondissement Jonzac; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Archiac. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung und die Eingliederung seiner Gemeinden in den Kanton Jonzac.

Der Kanton Archiac war 195,24 km2) groß und hatte 6813 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden 

Archiac
Aufgelöst 2015